Vohimasina Nord – comune del Madagascar
 Vohimasina Sud – comune del Madagascar